Кокомо Мурасэ (; ) ― японская сноубордистка, выступающая в соревнованиях по слоупстайлу и биг-эйру. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Биография 

Родилась 7 ноября 2004 года в городе Гифу (префектура Гифу, Япония).

Сноубордом начала заниматься в возрасте четырех лет, так-как её родители любили сноуборд. Когда она училась в 5-м классе начальной школы, заняла 2-е место в слоупстайле 2015 года «33rd JSBA All Japan Snowboard Championship».

В 2018 году выиграла 24-й Всеяпонский лыжный чемпионат по сноуборду в слоупстайле. В августе того же года выиграла чемпионат мира среди юниоров по слоупстайлу и биг-эйру на официальном турнире Международной федерации лыжного спорта в Кардроне (Новая Зеландия).

В 2021 году она одержала свою первую победу на первом этапе Кубка мира FIS по сноуборду Big Air, прошедшего в октябре в Швейцарии, и Кубка мира FIS по сноуборду, прошедшего в 2 января 2022 года в Калгари (Канада).

Зимние Олимпийские игры 2022 года 

В феврале 2022 года Мурасэ стала самой молодой японской спортсменкой, впервые принявшим участие в зимних Олимпийских играх. 

Она участвовала в соревнованиях по слоупстайлу и биг-эйру по сноуборду и вышла в финал в женском слоупстайле, но осталась на уровне 49,05 балла и заняла 10-е место. На турнире по биг-эйру 15 февраля она вышла в финал, заняв 2-е место в квалификации, а в финале набрала 80,00 балла в первый раз и 91,50 балла во второй раз, выиграв бронзовую медаль с общим результатом 171,50 балла. 

В возрасте 17 лет и 3 месяца Мурасэ стала самым молодым призёром зимних Олимпийских игр среди японских олимпийцев, побив рекорд Мао Асада (19 ​​лет и 5 месяцев).

Примечания 

Сноубордисты Японии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года